Bez odwrotu – film z 1986 roku
 Bez odwrotu – film z 1995 roku
 Bez odwrotu – kanadyjski film telewizyjny z 2011 roku